Камил Пирош (; , Мост, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, нападающий. Чемпион Чехии 2015 года. С 2001 по 2004 год играл в НХЛ. Завершил карьеру в 2016 году.

Карьера 
Камлил Пирош является воспитанником ХК «Мост». Еще в юниорские годы выступал за «Литвинов». Потом уехал в Северную Америку, где играл в НХЛ с 2001 до 2004 год. Вернувшись в Европу, поменял много клубов в различных лигах. Последние 4 сезона играл в «Литвинове». В 2015 году помог клубу выиграть первый в своей истории титул чемпиона чешской Экстралиги. Через год завершил игровую карьеру.

Достижения 

 Чемпион Экстралиги 2015

 Обладатель Кубка Колдера 2002

 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009

Статистика 
Чешская экстралига — 417 игр, 131 очко (52 шайбы + 79 передач)

АХЛ — 213 игр, 123 очка (48+75)

Шведская хоккейная лига — 166 игр, 91 очко (36+55)

Немецкая хоккейная лига — 107 игр, 69 очков (22+47)

Российская суперлига — 65 игр, 20 очков (9+11)

Швейцарская национальная лига — 53 игры, 40 очков (14+26)

НХЛ — 28 игр, 8 очков (4+4)

Финская хоккейная лига — 22 игры, 5 очков (2+3)

Сборная Чехии — 19 игр, 10 очков (5+5)

КХЛ — 18 игр, 4 очка (2+2)

Евролига — 15 игр, 6 очков (3+3)

Европейский трофей — 14 игр, 9 очков (3+6)

Лига чемпионов — 8 игр

Всего за карьеру — 1145 игр, 516 очков (200+316)

Ссылки 

 Статистика на eliteprospects.com 
 Статистика на hockeydb.com 
 Статистика на hockey-reference.com 
 Профиль на официальном сайте НХЛ 
 Профиль на официальном сайте КХЛ 
 Профиль на сайте ХК Литвинов 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Мост»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Литвинов»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»